Władysław Cieszyński – polski dziennikarz
 Władysław głogowski – książę cieszyński i głogowsko-ścinawski
 Władysław Kazimierzowic cieszyński – książę cieszyński